Soragna bezeichnet:

 Soragna (Emilia-Romagna), eine Gemeinde in der italienischen Region Emilia-Romagna
 eine Burg in Soragna, siehe Rocca Meli Lupi di Soragna
 die Synagoge in Soragna, siehe Synagoge (Soragna)

Soragna ist der Familienname folgender Personen:

 Matteo Soragna (* 1975), italienischer Basketballspieler